Dragoon (engl. dragoon ‚Dragoner‘) steht für:
 Dragoon (Arizona), Census-designated place im Cochise County, Arizona, Vereinigte Staaten
 Dragoon (Taubenrasse), britische Taubenrasse
 Operation Dragoon, alliiertes Landungsunternehmen im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Dragon (Begriffsklärung)
 Dragoon Mountains, Gebirgszug im Cochise County, Arizona, Vereinigte Staaten